Ма́йна:
 Майны () — род птиц семейства скворцовых
 Обыкновенная майна () — птица рода майны
 Майна — диакритический знак тайской письменности.
 Майна — река в Ульяновской области, приток Барыша
 Майна — река в Ульяновской области, впадает в Куйбышевское водохранилище
 Майна — широкая трещина во льду, полынья, прорубь.
 Майна — строительная команда при производстве такелажных работ, означает «опускать вниз».
 Майна — посёлок городского типа в России, в Хакасии, входит в состав городского округа Саяногорск.
 Майна — посёлок городского типа, административный центр Майнского района Ульяновской области
 Майна — канадский историко-приключенческий фильм 2013 года.
Майна — до 1920 г. название деревни Свободная в Арзамасском районе Нижегородской области.

См. также 
 Майн
Новая Майна
 Старая Майна
Верхняя Татарская Майна
Чувашская Майна
Нижняя Татарская Майна
Русская Майна

Примечания